Skåne eller Skånska kan syfta på:

Områden
Skåne – ett landskap i södra Sverige
Skåne län – ett län till största delen bestående av landskapet
Region Skåne – en region i Skåne
Skåneland – en kulturhistorisk region i södra Skandinavien

Militär
Skånska husarregementet – ett svenskt kavalleriförband åren 1658–1927.
Skånska dragonregementet (kavalleri) – ett svenskt kavalleriförband åren 1676–1927.
Södra skånska infanteriregementet – ett svenskt infanteriförband åren 1811–1963.
Norra skånska infanteriregementet – ett svenskt infanteriförband åren 1812–1963.
Skånska trängbataljonen – ett svenskt trängförband åren 1894–1994.
Skånska kavalleriregementet – ett svenskt kavalleriförband åren 1928–1942 och 1946–1952.
Skånska luftvärnskåren – ett svenskt luftvärnsförband åren 1941–1997.
Skånska flygflottiljen – ett svenskt flygförband åren 1940–2002.
Skånska dragonregementet (pansar) – ett svenskt pansarförband åren 1942–2000.
Skånska dragonbrigaden – ett svenskt pansarförband åren 1949–2000.
Södra skånska brigaden – ett svenskt infanteri- och senare pansarförband åren 1949–2000.
Norra skånska regementet – ett svenskt pansarförband åren 1963–1994.
Södra skånska regementet – ett svenskt pansarförband sedan 1963.
Södra skånska gruppen – ett svenskt hemvärnsförband åren 1998–2005.
Skånska dragongruppen – ett svenskt hemvärnsförband åren 2000–2004.
Skånska gruppen – ett svenskt hemvärnsförband sedan 2005.

Övrigt
M/S Skåne – ett fartyg 
Skåne Akvavit – en spritdryck
Skånska – ett samlingsbegrepp för de dialekter som brukas i Skåne

Se även
Scania
Skanska